Frunzenskaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v zemích bývalého SSSR:

 Frunzenskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Sokolničeské lince
 Frunzenskaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu
 Frunzenskaja (stanice metra v Minsku) – stanice metra v Minsku